Stevenson Archer (1786-1848) – polityk amerykański
 Stevenson Archer (1827-1898) – polityk amerykański